«Корсары III» — третья компьютерная игра серии «Корсары», разработанная российской компанией Акелла и изданная компании 1С. Релиз игры в России состоялся 9 декабря 2005 года.

Сюжет 
По обещаниям разработчиков, в игре должны были присутствовать несколько разных сюжетных персонажей. На самом деле игрок выбирает лишь страну, за которую он будет играть: Англию, Францию, Испанию, Голландию либо за пиратов. После чего, игрок выбирает, каким персонажем управлять (братом Блейз или сестрой Беатрис).

В начале игры некто, представившийся главному герою другом погибшего отца Николаса Шарпа, передаёт персонажу половину «карты сокровищ», и сообщает, что вторая половина потеряна. Далее игрок ходит по острову, берет задания у губернатора, посетителей таверны, бармена. Таким образом он накапливает опыт. При определённом количестве опыта игрок получает новый уровень. С каждым уровнем можно улучшить свои умения и получить какую-нибудь способность (игрок сам выбирает какую, некоторые способности становятся доступными только после получения других). По достижении 10 уровня игроку в любой таверне бармен будет предлагать купить у него кусок старой карты, который окажется второй половиной карты сокровищ отца. Карта приводит игрока на Доминику (подсказка на карте «Ищи вниз от северного святого и на один выше его прекрасной тезки» скрывает под собой острова Св. Мартин и Мартиника, между которыми и находится Доминика), в грот, где вас встретит брат/сестра персонажа. Также там будет лежать золото отца. После небольшой дуэли соперник рассказывает историю о планах отца по созданию пиратского государства. После чего даётся выбор: поделить золото, либо оставить все золото себе, либо воплотить отцовские мечты про образование пиратского государства на Карибах. Если выбрать третье, то сюжет забросит игрока на остров Исла Мона, в таверну. Там один человек расскажет, что нужно сделать для осуществления плана отца. Сначала придется вызвать на дуэль губернатора пиратского города. Дуэль будет долгой и тяжелой. После чего нужно подождать две недели, поплавав по округе, при этом все нации кроме пиратов будут вашими врагами. Потом нужно прийти в резиденцию, где будет происходить сбор свободных капитанов. Собственно говоря, после этого, сюжет заканчивается. Остается захватить все колонии, для создания пиратского государства. Игра закончится прощальным видеороликом.

Отзывы 
Игра собрала множество отзывов, но большинство из них были отрицательными. «Корсаров III» ругали за «сырость» и нестабильность. На популярном игровом сайте IGN игра набрала высокую оценку 7.9 из 10. В то же время как на сайте AG игра выиграла особую номинацию Absolute Top 2005 — «Самая глючная игра». Средняя оценка на основе отечественных и иностранных изданий — 58/100.

Дополнения

Сундук мертвеца

Примечания

Ссылки 
 Издатель Акелла

Компьютерные игры о пиратах
Компьютерные игры 2005 года
Компьютерные игры, разработанные Акеллой
Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные Акеллой